Trinity é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Trinity (Califórnia)
 Condado de Trinity (Texas)

Desambiguações de topônimos